Aomen é uma ilha a 12 km noroeste da ilha de Bikini, Atol de Bikini, nas Ilhas Marshall.

Atol de Bikini